

Element konstrukcji 
Dennica może oznaczać element konstrukcji związany z dnem, np.
 dennica w pszczelarstwie – spodnia część ula
 dennica w wozie drabiniastym – belka biegnąca wzdłuż całego wozu między drabinami
 w kotle dennica oznacza stalowe zamknięcie otworu kotła mające kształt cylindryczny, półkulisty lub inny

Miejscowości w Bułgarii 

 Dennica w obwodzie Szumen
 Dennica w obwodzie Jamboł

Inne 
 Dennica – czasopismo ukazujące się w Bułgarii